Nikolaj Vavilov ( 1887-1943 ), Russische botanicus
 Sergej Vavilov ( 1891-1951 ), Russische natuurkundige
 Vladimir Fjodorovitsj Vavilov ( 1925-1973 ), Russische componist